Łódź:
 Franciszek Kindermann – twórca łódzkiego rodu fabrykanckiego
 Leopold Kindermann – syn Franciszka
 Juliusz Kindermann – syn Franciszka
 Gustaw Adolf Kindermann – syn Franciszka
Lidia Kindermann – śpiewaczka operowa

Świat:
 Wilfried Kindermann – niemiecki lekkoatleta, złoty medalista w konkurencji sztafeta 4 x 400 m na ME w Lekkoatletyce 1962